La théorie de Gilles Dormion fait partie des études de pyramidologie.

L'architecte Gilles Dormion, chargé en 1988 avec son confrère Jean-Yves Verd'hurt, de superviser la ventilation de la Grande Pyramide, propose une théorie visant à démontrer que la chambre funéraire de la pyramide de Khéops resterait à découvrir et qu'elle se situerait sous l'actuelle « chambre de la reine ». Il se fonde en particulier sur plusieurs anomalies architecturales : sol excavé, boyau maçonné et niche dont la fonction est inconnue. Gilles Dormion décrit cette théorie dans son livre La chambre de Chéops. Il considère que .

Cette théorie est contestée par l'égyptologue Zahi Hawass (seule personne accréditée à autoriser les travaux qui permettraient de vérifier sa véracité)  notamment du fait que ses auteurs ne sont pas égyptologues et qu'il . Si cette théorie est soutenue par certains égyptologues de renom comme Nicolas Grimal ou Michel Valloggia, le chercheur Jean-Pierre Adam n'y voit que .

Notes et références 

Index égyptologique
Égyptologie
Théorie sur la méthode de construction des pyramides égyptiennes